Rollon – pierwszy książę Normandii
 rollo – jest to rodzaj pożywienia np. kebab zawinięty w cienkie ciasto naleśnikowe, podawany w barach szybkiej obsługi
 Klan Rollo – szkocki klan